Cantonul Montmort-Lucy este un canton din arondismentul Épernay, departamentul Marne, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Comune 

|-
| Le Baizil || align="right" | 262 || align="right" | 51270 || align="right" | 51033
|-
| Bannay || align="right" | 27 || align="right" | 51270 || align="right" | 51034
|-
| Baye || align="right" | 393 || align="right" | 51270 || align="right" | 51042
|-
| Beaunay || align="right" | 114 || align="right" | 51270 || align="right" | 51045
|-
| La Caure || align="right" | 66 || align="right" | 51270 || align="right" | 51100
|-
| Chaltrait || align="right" | 87 || align="right" | 51130 || align="right" | 51110
|-
| Champaubert || align="right" | 127 || align="right" | 51270 || align="right" | 51113
|-
| La Chapelle-sous-Orbais || align="right" | 46 || align="right" | 51270 || align="right" | 51128
|-
| Coizard-Joches || align="right" | 107 || align="right" | 51270 || align="right" | 51157
|-
| Congy || align="right" | 288 || align="right" | 51270 || align="right" | 51163
|-
| Corribert || align="right" | 50 || align="right" | 51270 || align="right" | 51174
|-
| Courjeonnet || align="right" | 61 || align="right" | 51270 || align="right" | 51186
|-
| Étoges || align="right" | 261 || align="right" | 51270 || align="right" | 51238
|-
| Fèrebrianges || align="right" | 159 || align="right" | 51270 || align="right" | 51247
|-
| Mareuil-en-Brie || align="right" | 232 || align="right" | 51270 || align="right" | 51345
|-
| Margny || align="right" | 118 || align="right" | 51210 || align="right" | 51350
|-
| Montmort-Lucy || align="right" | 589 || align="right" | 51270 || align="right" | 51381
|-
| Orbais-l'Abbaye || align="right" | 567 || align="right" | 51270 || align="right" | 51416
|-
| Suizy-le-Franc || align="right" | 91 || align="right" | 51270 || align="right" | 51560
|-
| Talus-Saint-Prix || align="right" | 84 || align="right" | 51270 || align="right" | 51563
|-
| La Ville-sous-Orbais || align="right" | 38 || align="right" | 51270 || align="right" | 51639
|-
| Villevenard || align="right" | 216 || align="right" | 51270 || align="right" | 51641
|}
 
 

Cantoane în Marne